Żychlin bezeichnet Orte in Polen:
 Żychlin, eine Stadt im Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Żychlin, ein Dorf im Powiat Pleszewski, Woiwodschaft Großpolen; siehe Gołuchów#Gemeinde
 Żychlin, ein Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Stare Miasto#Schulzenämter
 Żychlin, ein Dorf im Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź; siehe Grabica (Powiat Piotrkowski)
 Żychlin (deutsch Zychline), eine Ortschaft im Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Wołów#Gemeinde
 Żychlin (Potęgowo) (Zechlin), ein Dorf im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern